«Луна-17» (Станция Е-8 № 203) — советская автоматическая межпланетная станция (АМС) для изучения Луны и космического пространства.

Миссия

Запуск 
10 ноября 1970 года осуществлён пуск ракеты-носителя «Протон-К / Д», которая вывела на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-17», с планетоходом «Луноход-1» на борту. 12 ноября и 14 ноября 1970 года проведены коррекции траектории полёта станции. 15 ноября 1970 года станция «Луна-17» выведена на орбиту вокруг Луны. Параметры селеноцентрической орбиты составили: наклонение орбиты к плоскости лунного экватора — 141°; период обращения — 115 минут; высота станции над поверхностью Луны (в периселении/апоселении) — 85/141 км. 16 ноября периселений был снижен до 19 км. 17 ноября 1970 года в 03:46:50 по всемирному времени «Луна-17» совершила мягкую посадку с вертикальной скоростью около 2 м/с на поверхности Луны в районе Моря Дождей в точке с координатами 38 градусов 17 минут северной широты и 35 градусов западной долготы.

Работа на Луне 
На лунную поверхность успешно доставлен самоходный аппарат «Луноход-1» массой 759 кг. Через два с половиной часа после посадки «Луноход-1» съехал по трапу с посадочной платформы и приступил к выполнению программы исследований и экспериментов.

В марте 2010 станция была обнаружена исследователями на снимках LRO.

Описание 
Автоматический космический аппарат состоял из корректирующе–тормозного модуля (КТ) и самоходного аппарата. Корректирующе–тормозной модуль (КТ) предназначен для обеспечения перелета по трассе Земля–Луна, включая коррекции траектории, выход на орбиту искусственного спутника Луны, формирование  около лунной орбиты, с которой планировалось сходить, сход с орбиты и посадку на поверхность Луны.

Конструкцию КТ составляли четыре топливных бака, соединенных между собой , два из которых выполняли роль приборных отсеков для размещения аппаратуры системы управления перелетом и посадкой. Часть аппаратуры системы управления, предназначенная для управления работой разгонного блока Д, была размещена на переходной ферме.

Помимо основных баков топливо размещалось еще и в баках сбрасываемых отсеков. Сброс отсеков производился перед включением двигателя для схода с орбиты ИСЛ. Двигательная установка корректирующе–тормозного модуля КТ состояла из основного двигателя с регулируемой тягой и блока двигателей малой тяги с номинальной тягой 280 кг. Суммарная тяга двигателя могла изменяться в пределах 1929 — 750 кг.

На посадочной ступени установлен автоматический самоходный аппарат — «Луноход-1», который состоит из двух основных частей: колесного шасси и герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура. Контейнер имеет форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором–охладителем для сброса тепла, имеет больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой.

См. также 
 Лунная программа СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Положение «Луны-17» на поверхности Луны — по данным сайта камеры LRO, координаты: широта 38,24148°, долгота −34,99760°

Луна-17
1970
10
1970 год в науке
Искусственные спутники Луны
1970 год в СССР
Спускаемые аппараты
Мягкие посадки на Луну